Bernadette Isaac-Sibille (née en 1930), femme politique française, ancienne députée du Rhône ;
 Cyrille Isaac-Sibille (né en 1958), homme politique français, député du Rhône, fils de Bernadette ;
 Franck Isaac-Sibille (né en 1956), vice-président du Lyon olympique universitaire rugby (LOU rugby), autre fils de Bernadette.